Paulo puede referirse a:
 Una de las formas del nombre Pablo.

Personajes históricos conocidos por ese nombre
 Paulo (siglo II), jurista romano
 Paulo (siglo VII), noble visigodo

Papas, distinguidos por ordinal
Paulo I
Paulo II
Paulo III
Paulo IV
Paulo V
Paulo VI

Otros
 Paulo Jr. (n. 1969), músico brasileño.
 Paulo Coelho (n. 1947), letrista y novelista brasileño  
 Paulo Fernando Craveiro, escritor brasileño  
 Paulo Freire (1921-1997), educador y filósofo brasileño  
 Paulo R. Holvorcem, astrónomo aficionado brasileño, un prolífico descubridor de asteroides  
 Paulo Dybala (n. 1993), futbolista argentino.
 Paulo Londra, rapero, cantante y compositor argentino